Фелтон (Felton):
Персоналии
 Фелтон, Верна (1890—1966) — американская актриса.
 Фелтон, Деметрик (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Фелтон, Джон (John Felton; ум. 1570) — английский католик, мученик за папскую супрематию.
 Фелтон, Джон (1595—1628) — английский пуританин, убийца герцога Бекингема.
 Фелтон, Корнелиус Конвей (Cornelius Conway Felton; 1807—1862) — американский писатель.
 Фелтон, Марк — британский историк.
 Фелтон, Моника (1906—1970) — британская писательница и общественный деятель.
 Фелтон, Ребекка Латимер (1835—1930) — американский политик.
 Фелтон, Рэймонд (род. 1984) — американский баскетболист.
 Фелтон, Том (род. 1987) — британский актёр и певец.
 Фелтон, Уильям Мааг (1887—1942) — американский композитор.

Топонимы
 Фелтон — город в штате Миннесота, США.
 Фелтон — тауншип в штате Миннесота, США.
 Фелтон — боро в штате Пенсильвания, США.

Примечания